Сент-Амаре́н () — упразднённый кантон во Франции, в департаменте Верхний Рейн в регионе Эльзас в округе Тан.

До реформы 2015 года в состав кантона административно входили 15 коммун:

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 21 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхний Рейн уменьшилось с 31 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. После реформы кантон был упразднён. Коммуны переданы в состав кантона Серне.

Консулы кантона

Примечания

Ссылки 
 Site Internet de la communauté de communes de Saint-Amarin
 Canton de Saint-Amarin sur le site du conseil général

Упразднённые кантоны департамента Верхний Рейн